Il doppio femminile  del Canada Masters 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Shinobu Asagoe e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Asagoe ha fatto coppia con Tathiana Garbin, ma ha perso in seimifinale contro Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual. Sugiyama ha fatto coppia con Daniela Hantuchová, ma ha perso in semifinale contro Anna-Lena Grönefeld e Martina Navrátilová.

Anna-Lena Grönefeld e Martina Navrátilová
hanno battuto in finale 5–7, 6–3, 6–4, Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Cara Black /  Rennae Stubbs (quarti)
 Svetlana Kuznecova /  Nadia Petrova (quarti, Ritirate per infortunio della Kuznecova)
 Conchita Martínez /  Virginia Ruano Pascual (finale)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (semifinali)

 Anabel Medina Garrigues /  Dinara Safina (quarti) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Martina Navrátilová (campionesse) 
 Marion Bartoli /  Nicole Pratt (secondo turno) 
 Shinobu Asagoe /  Tathiana Garbin (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2005